Wonton – rodzaj pierogów w kuchni chińskiej
 Wonton – rodzaj sieci rybackiej